Günther steht für:

 Günther (Vorname) – dort zur Etymologie und auch zu den Namensträgern
 Günther (Familienname) – dort auch zu den Namensträgern
 Günther (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Günther (Sänger), Künstlername von Mats Söderlund

Siehe auch:
 Günter
 Gunther
 Gunnar